Даиров — фамилия; имеет женскую форму Даирова.
 Даиров, Абдыкадыр (1905 — ?) — колхозник, председатель колхоза «Джетысу», Герой Социалистического Труда.
 Даиров, Алюбай (1927—1977) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Даиров, Музаппар (1914—1995) — советский общественный и государственный деятель.
 Даиров, Нурлан Ерболулы (род. 1995) — казахстанский футболист.

Даирова 
 Даирова, Зариша (1912—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда.